Misha (mascotte), de mascotte van de Olympische Zomerspelen van 1980
Misha (voornaam), een jongensnaam
Misha de Vries (basisschool), een school in Rosmalen